Dit is een pagina met diverse statistieken van voetbalclub Telstar uit het seizoen 2011/2012.

Selectie seizoen 2011-2012 
Bijgewerkt t/m 27 april 2012

Technische staf 
  Jan Poortvliet (hoofdtrainer)
  Alami Ahannach (assistent-trainer)
  Kees Kalk (keeperstrainer)

Eerste divisie

Wedstrijden

Eindstand

Zie ook
 Telstar Vrouwen in het seizoen 2011/12

Nederlandse voetbalclub 2011/12
 2011/12